22253 Sivers – asteroide della fascia principale
 Marie Steiner von Sivers – attrice, danzatrice, traduttrice ed esoterista tedesca